Kedyw – tytuł wicekrólów Egiptu
 Kedyw – pion organizacyjny Armii Krajowej